Agua Santa peut désigner :

Toponymes

Agua Santa : un sommet de la municipalité de Serrania dans l'État de Minas Gerais.

Agua Santa : une localité de la municipalité de Carbó dans l'État de Sonora.

Agua Santa : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Trujillo ;
 Agua Santa : capitale de la paroisse civile d'Agua Santa de la municipalité de Miranda dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme